Příjmení Šimák nosí více osobností:

 Bedřich Šimák (1826–1886) – český pianista a skladatel
 Jan Šimák (* 1978) – český fotbalista
 Josef Vítězslav Šimák (1870–1941) – český historik a profesor Karlovy Univerzity
 Lev Šimák (1896–1989) – český malíř, grafik a publicista

Podobná příjmení 
 Clifford D. Simak (1904–1988) – americký spisovatel vědecko-fantastické literatury a novinář